Występy w europejskich pucharach szwajcarskiego klubu piłkarskiego BSC Young Boys.

Wykaz spotkań pucharowych

1957–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

BSC Young Boys
Szwajcarskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach